Леоновщина — топоним:

Россия 
 Леоновщина — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Леоновщина — деревня в Жарковском районе Тверской области.
 Леоновщина —  историческая местность, ныне расположенная на территории Егорьевского района Московской области.